Йосафат (Мощич) — єпископ Української греко-католицької церкви; єпископ-помічник Івано-Франківської архієпархії.
 Мощич Олександр Петрович — доктор медичних наук, професор.
 Мощич Петро Степанович — доктор медичних наук, професор, академік АНВШ України та УАОІ, Нью-Йоркської академії наук, лауреат Державної премії України, заслужений діяч науки і техніки України.